Бољанићи могу да буду:

 Бољанићи (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Бољанићи (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора